Гарвеевская броня — броневая сталь, лицевая поверхность которой для придания прочности насыщалась углеродом. Нагретый почти до температуры плавления лист выдерживался до нескольких недель в контакте с углеродистым веществом, например, древесным углём. После этого, путём многократной закалки маслом и водяными брызгами, насыщенная углеродом лицевая сторона становилась сверхтвёрдой, в отличие от более мягкого внутреннего слоя. Этот процесс, получивший впоследствии название цементации (науглероживания), был запатентован американцем  29 сентября 1891 года.

В конце XIX века гарвеевская броня моментально вытеснила все остальные виды брони, так как была на 15—20 % лучше никелевой стали — 13 дюймов (330 мм) гарвеевской брони примерно соответствовали 15,5 дюйма (394 мм) брони из никелевой стали; впоследствии вытеснена более совершенной родственной ей крупповской бронёй.

В России первые плиты гарвеевской брони производства Ижорского завода были испытаны на полигоне в октябре 1896 года. С весны 1898 года Обуховский завод, также освоивший их производство, начал с помощью нового 7500-тонного английского пресса выполнять заказ для строящихся кораблей. Впоследствии технологию производства гарвеевской брони удалось заметно упростить, заменив дорогую ковку на более дешёвый прокат.

См. также 
 Макаровский колпачок

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Морская броня
Сталь
Металловедение